Le premier marquis de Piedra Blanca de Guana y Guanilla a été don Pedro de Cortés-Monroy, à qui le titre a été donné le  par le Roi Charles II d'Espagne au Chili comme un titre du sang et droit d'aînesse a tout descendant Cortés-Monroy.

Les grandes propriétés du Cortés-Monroy au Chili et l'Argentine ont été aussi dans la ville de La Serena.

En 1934 Clara Largarde-Salignac Cortés-Monroy de Balboa, famille du Talca, Chili, a été reconnue comme marquise de Piedra Blanca de Guana par décret royal publié dans le Boletín Oficial de España.

Famille noble espagnole